Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2000/01, одржана је девети пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Нови прволигаши у овој сезони су Беласица ГЦ из Струмице и Шкендија ХБ, Тетова уместо Напредока из Кичева, и Куманова из Куманова који су на крају сезоне 1999/00 испали у Другу лигу Македоније.. 
 
Титулу првака је бранила екипа Слога Југомагнат из Скопља.

Лига је у сезона 2000/01. имала 14 клубова. Сви клубови играју по две утакмице свако са сваким. Због реорганицације Лиге у сезони 2002/03 из лиге испадају чертири екипе.
Првенство је почело 20. јула 2000, а завршило 27. маја 2001.

Титулу првака за сезону 2000/01 по трећи пут је освојила екипа Слога Југомагнат која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2001/02. У квалификацијама УЕФА купа 2001/02. учествовале су екипе Вардара као дугопласирана у првенству и Пелистер као освајч Купа Македоније 2000/01. У Интертото купу 2001 играла је трећепласирна Победа.

Директно у Другу лигу испале су четири екипе пласиране од 11 до 14 места: Саса, Шкендија ХБ, Борец МХК и Тиквеш.

Састав Прве лиге у сезони 2000/01

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2001/02.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2000/01. у македонском фудбалу